

Patronyme 

 David Manet (1973-), acteur belge
 Édouard Manet (1832-1883), peintre français
 Eduardo Manet (1930-), écrivain et cinéaste français d’origine cubaine
 Eugène Manet (1833-1892), peintre français, frère d'Édouard Manet et père de Julie Manet
 François Manet (1764-1844), religieux français
 Jean-Luc Manet (1959-), critique musical et écrivain français
 Jeanne Manet (1918-2012), actrice française
 Julie Manet  (1878-1966), artiste peintre et collectionneuse française d'arts
 Michel Manet (1924-2010), homme politique français

Sigle 

 Mobile Ad-hoc NETworks